Carbost (Skye), een plaats op het oostelijk deel van het eiland Skye in Schotland
 Carbost (Portree, Skye), een plaats op het eiland Skye ten noordwesten van Portree in Schotland